Les termes Ormière et Ormières peuvent se référer à:

Personnalités

Louis-Antoine Ormières, né à Quillan (France) le  et décédé le  à Gijón (Espagne), était un prêtre séculier français, fondateur de la Congrégation des Sœurs de l'Ange gardien. Sa prochaine béatification a été annoncé le .

Toponymes

Rivière de l'Ormière, un affluent de la rivière Maskinongé, coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC de Maskinongé, dans la Mauricie, au Québec, au Canada.